Різдвяне поліно — західноєвропейська традиція спалювати велике поліно у Святвечір, напередодні Різдва.
 Різдвяне поліно (торт) — традиційний різдвяний десерт у формі поліна.